Церква святого апостола Томи — парафія і храм греко-католицької громади Бучацького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Новоставці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Парафію в с. Новоставці утворено у 1994 році, а храм збудовано у 2000 році. Освятив його 19 грудня 2002 року владика Бучацької єпархії УГКЦ єпископ Іриней Білик.

При парафії діють: спільнота «Матері в молитві», Марійська дружина.

Парохи 
 о. Роман Гриджук,
 о. Ярослав Гель (1994—2005),
 о. Іван Гнилиця (з 9 червня 2005).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Новоставці (Чортківський район)
Церкви святого апостола Томи